Cachrys sphaerocarpa är en flockblommig växtart som beskrevs av Michele Tenore. Cachrys sphaerocarpa ingår i släktet Cachrys och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
sphaerocarpa